Zwei Leben steht für folgende Werke:

 Zwei Leben (2012), deutsch-norwegischer Film von Georg Maas und Judith Kaufmann
 Tatort: Zwei Leben (1976), deutscher Fernsehfilm von Wolfgang Staudte (1976)
 Tatort: Zwei Leben (2017), Schweizer Fernsehfilm von Walter Weber (2017)
 Die zwei Leben des Mathias Pascal, französischer Film von Marcel L’Herbier (1925)
 Die zwei Leben der Veronika, französisch-polnischer Film von Krzysztof Kieślowski (1991)
 Die zwei Leben des Daniel Shore, deutscher Film von Michael Dreher (2009)
 Adolf H. Zwei Leben, Roman von Éric-Emmanuel Schmitt (2001)

Siehe auch:
 Das zweite Leben